Алекса́ндр Лоскуто́в:
 Лоскутов, Александр Александрович — российский писатель-фантаст. 
 Лоскутов, Александр Евгеньевич (род. 1950) — советский и украинский травматолог, педагог, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук.
 Лоскутов, Александр Юрьевич (1959—2011) — советский и российский физик, профессор МГУ.